The Way I Am () — многозначный термин.
 The Way I Am — сингл Эминема, выпущенный в 2000 году.
 The Way I Am — автобиография американского рэпера Эминема.